Carry Fire — одиннадцатый студийный альбом британского певца Роберта Планта, выпущен 13 октября 2017 года.

Об альбоме 
Плант по-прежнему экспериментирует — с блюзом, госпелом, кантри, психоделией и даже восточными мотивами.
В записи участвовала группа Sensational Space Shifters (на обложке не указана). Это второй альбом Планта, записанный вместе с этой группой, служащей ему как бэк-группа.

Список композиций 
Источники

Участники записи 
Музыканты
 Роберт Плант — вокал, продюсирование
 The Sensational Space Shifters (бэк-группа):
 Джастин Адамс (Justin Adams) — гитара, перкуссия, мандолина
 Лиам «Скин» Тайсон (Liam Tyson) — гитара, банджо
 Джон Багготт (John Baggott) — клавишные, синтезаторы
 Juldeh Camara
 Билли Фуллер (Billy Fuller) — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэйв Смит (Dave Smith) — ударные, перкуссия
 Сет Лейкман (Seth Lakeman) — скрипка, альт
 Redi Hasa — виолончель

На трёх треках поёт фолк-певец Seth Lakeman.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Robert Plant — New World… | Official Audio
 Robert Plant — Bluebirds Over the Mountain | Виеоклип
 Официальный сайт Роберта Планта

Альбомы Роберта Планта
Альбомы на английском языке
Альбомы Nonesuch Records
Рок-альбомы